Демме — фамилия:

 Демме, Нина Петровна (1902—1977) — советская женщина-полярница.
 Демме, Рудольф (1894—1975) — военачальник вермахта нацистской Германии, генерал-майор.
 Демме, Тед (1963—2002) — американский режиссёр.

См. также 
 Деме, Йожеф
 Демми